Karol Kot (1946–1968) – polski morderca, stracony przez powieszenie
 Karol Kot (ur. 1949) – polski piłkarz, trener